Finder
 Finder (manga)
 Paweł Finder